Емояха (приток Сябуяхи)
 Емояха (приток Сидимютте)